Heyking ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Friedrich Gustav von Heyking (1850–1915), deutscher Diplomat
 Elisabeth von Heyking (1861–1925), deutsche Schriftstellerin und Malerin
 Ernst von Heyking (1862–1940), Landeshauptmann der Provinz Posen (1911)
 Karl Heinrich von Heyking (1751–1809), kurländischer Diplomat und Verfasser einer bedeutenden Autobiografie
 Rüdiger von Heyking (1894–1956), deutscher General
 Ulrich von Heyking (1718–1790), preußischer Generalmajor
 Ulrich Lebrecht von Heyking (1745–1809), preußischer Generalmajor

Heyking bezeichnet:

 Heyking (Adelsgeschlecht)